De Piottewei was een binnenplaats binnen de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo, waar gelegerde soldaten in hun vrije tijd konden vertoeven.

Locatie 
De Piottewei lag aan de oostzijde van de stadsmuur, ter hoogte van de toren Belverdère en Bastion Belvedère. De wei lag binnen de aan de stadsmuur gelegen Minderbroederskazerne, die dienstdeed als opleidingskazerne voor jonge soldaten.

Herkomst van de naam 
Vermoedelijk komt de naam van de piotten, die in de Minderbroederskazerne gelegerd waren. Piotten waren tot in de Tweede Wereldoorlog rangloze militairen, infanteristen of voetsoldaten in Zuid-Nederland. In Venlo werden zij ook wel opgeleid tot huzaar.

Venlose carnavalscultuur 
De Piottewei duikt regelmatig op in Venlose carnavalsliedjes. De bekendste daarvan in het door Frans Boermans geschreven Merieke en ziene Huzaar.

Vestingwerk van Venlo